Raión de Oleksandrivka puede referirse a:
Raión de Oleksandrivka (Donetsk)
Raión de Oleksandrivka (Kirovogrado)